Champ de Mars oder Champ-de-Mars steht für:
 Champ de Mars (Colmar), Parkanlage in Colmar
 Champ de Mars, Grünfläche in Paris
 Champ de Mars (Métro Paris), geschlossene U-Bahn-Station in Paris
 Champ-de-Mars (Montreal), Grünfläche in Montreal
 Champ-de-Mars (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Champ de Mars (Port Louis), Älteste Pferderennbahn der Südhalbkugel

Siehe auch
 Marsfeld